Ку́ку () — деревня в волости Рапла уезда Рапламаа, Эстония.

География и описание 

Расположена на северо-западе Эстонии. Расстояние до волостного и уездного центра — города Рапла —  9 километров по шоссе Таллин — Рапла — Тюри. Высота над уровнем моря — 65 метров.

В деревне находится охраняемая природная территория — дубрава Матси-Кярнери. Основана в 1992 году с целью защиты дубравы. Её площадь 4 гектара. В дубово-смешанном лесу растут 60–80-летние деревья, в том числе ели и берёзы. По типологии это также местообитание перелесок.

На территории Куку расположена часть природного парка Рабивере.

Официальный язык — эстонский. Почтовый индекс — 79631.

Население 
По данным переписи населения 2021 года, в деревне проживали 102 человека, из них 97 (95,1 %) — эстонцы.

Численность населения деревни Койксе по данным переписей населения:

История 
В письменных источниках 1725 года упоминается Kucke. Деревня относилась к мызе Селли (). В западной части Куку находится присоединённая к ней в 1977 году (период кампании по укрупнению деревень) деревня Соотага (, в 1447 году упоминается как Sontake, в 1523 году — Sontack, в 1725 году — Sotack). Восточная часть Куку раньше относилась к мызе Пурила и носила название Пурила-Юлейыэ ().

Недалеко от деревни планируется прохождение скоростной железной дороги Rail Baltica.

Предпринимательство 
В деревне работает гостевой хутор Лонни Талу (“Lonni Talu”), авто-ремонтное предприятие Kuku Auto OÜ,  фирма по программированию Keevinet OÜ, находится растительный питомник Пурила .

Происхождение топонима 
Название происходит от слова kukk : kuke («петух»), которое в свою очередь могло быть добавочным крестьянским именем.

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Рапламаа